Гран-при Китая 2016 года (официально 2016 Formula 1 Pirelli Chinese Grand Prix) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 17 апреля 2016 года на Международном автодроме Шанхая. Это третья гонка сезона 2016 года.

События перед Гран-при 
Фернандо Алонсо, пропустивший Гран-при Бахрейна 2016 года из-за травмы, полученной в Австралии, был вновь допущен к гонке.

После критики нового формата квалификации, который использовался в Австралии и Бахрейне, в Китае будет использоваться формат образца 2015 года.

Свободные заезды

Квалификация 
Первым в квалификации стал Нико Росберг. Льюис Хэмилтон и Паскаль Верляйн сошли в первом сегменте, Нико Хюлькенберг — в третьем.

Погода: Облачно. Подсыхающая трасса. Воздух +22 °C, трасса +24 °C

 Примечания	
 1.  Нико Хюлькенберг оштрафован на три позиции за то, что во время второго сегмента выехал на трассу с плохо закреплённым колесом.

Гонка 
В гонке не было сходов, все 22 стартовавших пилота финишировали. Гонку выиграл Нико Росберг, а лучшее время (1:39,824) установил Нико Хюлькенберг.

|}

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 

Гран-при Китая